Брестовик је топоним који може да се односи на:

 Брестовик, насеље у општини Гроцка, Град Београд, Србија;
 Брестовик (Пећ), насеље у општини Пећ на Космету у Србији.